Фамилија Килес има више значења:

 Фамилија Килес, Руиз Кортинес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Килес, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику